Anell sinònim de cercle, figura geomètrica caracteritzada per distar tots els punts una mateixa distància a un centre comú.
 Anell (joia), joia de forma circular.
 Anell planetari disc de matèria que envolta alguns planetes.
 Anell (matemàtiques), estructura algebraica.
 Anell (micologia), estructura d'alguns fongs.
 Anell (dendrologia), cada un dels cercles anuals que permeten calcular l'edat dels arbres.